Alberta Brianti var forsvarende mester, men tabte i første runde til Alexandra Cadanțu.
Kiki Bertens vandt turneringen ved at besejre Laura Pous Tió 7–5, 6–0 i finalen. Det var hendes første WTA titel.

Seedning

  Anabel Medina Garrigues (Kvartfinale)
  Svetlana Kuznetsova (Anden runde, træk sig med en skade)
  Petra Cetkovská (Kvartfinale)
  Yanina Wickmayer (Første runde)

<ol start="5">
  Simona Halep ''(Semifinale)
  Chanelle Scheepers ''(Anden runde)
  Klára Zakopalová ''(Første runde)
  Shahar Pe'er (Anden runde)</li>
</ol>

Finale

Top Half

Bottom Half

Kvalfikation
Seedning

  Anastasia Rodionova (Flyttet til hovedturneringen)
  'Melinda Czink (Kvalificeret)
  Mathilde Johansson (Kvalifikationsfinalen, Lucky Loser)
  Eva Birnerová ''(Anden runde)

<ol start="5">
 Karolína Plíšková ''(Anden runde)
 Lara Arruabarrena Vecino  ''(Anden runde)
 Yaroslava Shvedova ''(Anden runde)
 Aravane Rezaï ''(Anden runde)
 Garbiñe Muguruza Blanco (Kvalificeret)</li>
</ol>

Kvalificeret

  Garbiñe Muguruza Blanco
 ''' Melinda Czink

<ol start="3">
 ''' Arina Rodionova
  Kiki Bertens</li>
</ol>

Lucky Loser

  Mathilde Johansson

Kampe

1. Kvalifikations turnering

2. Kvalifiaktions turnering

3. Kvalifikations turnering

4. Kvalifikations turnering

Referencer
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012